Кельтские узлы (, , ) — вариант как собственно узлов, так и художественный стиль их изображения, используемый в качестве украшения. Кельтские узлы были широко представлены в , в частности в  кельтском. Известны как художественный элемент орнаментов христианских памятников и рукописей, таких как рукопись VIII века Lichfield Gospels, Келлская книга и Евангелие из Линдисфарна. Большинство таких узлов  являются «бесконечными», а многие являются вариантами узлов так называемого «корзинного» плетения.

История 
Использование  в качестве декоративного элемента берёт начало в переплетающихся орнаментах поздней Римской империи. Узлы как вид плетения впервые стали использоваться в качестве украшения в III-IV вв. нашей эры, их можно увидеть на мозаиках в римских зданиях того времени. Переплетённые узлы также использовались в византийской архитектуре, в коптском, эфиопском и исламском искусстве, а также в иллюстрациях средневековых книг.

Спирали, ступенчатые и прямоугольные узоры доминировали в кельтском искусстве до начала христианского влияния, начавшегося примерно в середине V в. Такими узорами украшались ранние христианские рукописи с добавлением изображений животных, растений и даже людей. Первоначально узоры были подобны запутанным переплетающимся верёвкам и назывались «косами». Примеры узоров, подобных кельтским узлам, встречаются в изобразительном искусстве и других районов Европы, например в Италии (VI век). Фрагмент британского евангелия из библиотеки Даремского собора, написанного в VII в., содержит наиболее ранний экземпляр рисунка узла в кельтском стиле. 

Косы с разрывами и соединениями, что является характеристикой истинных плетений, появились в северной Италии и южной Галлии, а затем распространились на Ирландию в течение VII в., хотя некоторые схожие узоры других мировых культур датируются и более ранним временем. Узлы ассоциируются прежде всего с кельтской культурой, но использовались на всей территории Британских островов и были привнесены в континентальную Европу ирландскими и нортумбрийскими монахами. Британский археолог Джон Ромилли Аллен (John Romilly Allen) установил «восемь элементарных узлов, образующих базис почти всех переплетённых узоров в кельтском декоративном искусстве». Кельтские узлы как неотъемлемая часть кельтского искусства весьма характерны для Ирландии, Шотландии и Уэльса, а потому в настоящее время популярны как символ национальной идентичности.

Хотя нанесение татуировок не входило в традиции кельтов, узлы в их стиле стали популярны в этом качестве на территории США в 1970-х и 1980-х годах.

Примеры

См. также 

 Кельтское искусство
 Кельтский крест
 Хорватский плетёный орнамент
 Бесконечный узел
 
 Хачкары
 
 
 Узел (математика)
 Усебергский стиль
 Трикветр
 Турецкая голова

Примечания

Литература

Ссылки 

 Draw Your Own Celtic Knotwork Comprehensive list of links to both knotwork tutorials and a knotwork bibliography
 Celtic Interlace - An Overview by Stephen Walker, reproduced with permission from Dalriada Magazine, 2000
 Celtic Knot Generator Online Celtic knot designer that uses the Knots typeface.

Декоративные узлы
Британское островное искусство